Вита́лий Генна́дьевич Бараба́ш () — российский хоккеист.

Биография 
Виталий Геннадьевич Барабаш родился 9 февраля 1973 года в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.

Воспитанник хоккейной школы Усолья-Сибирского, первый тренер Г. Барабаш. Игровую карьеру начал в 1990 году в ангарском клубе «Ермак», который в сезонах 1987/1988 и 1989/1990 играл в Высшей лиге чемпионата СССР. В 1993—1995 годы играл в составе клубов Межнациональной хоккейной лиги — омском «Авангарде» и ярославском «Торпедо» (большую часть сезона был направлен в молодёжное «Торпедо-2»). 

В сезоне 1995/1996 был в составе кирово-чепецкой «Олимпии», затем на 3 года уехал в Швецию, где играл в клубах третьего по уровню Дивизиона-2.

Вернувшись в 1999 году в Россию, вошёл в состав выступавшего в Суперлиге ХК «Липецк», затем играл в клубах первой и высшей лиги — «Липецк-2», заволжском «Моторе» и пензенском «Дизеле».

В сезоне 2001/2002 вернулся в шведский клуб , который поднялся до второго по значению Дивизиона-1 национального чемпионата.

Закончил игровую карьеру в своём первом клубе — ангарском «Ермаке».

В 2008/2009 году был тренером ХК «Ермак-2», г. Ангарск.

Возглавлял ДЮСШ «Ермак», был начальником команды «Ермак».

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ссылки 
 
 
 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты России
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Локо»
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Худиксвалль»
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Мотор» Заволжье
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Зауралье»